Het seizoen 1977-1978 was de 31e editie van de hoogste basketbalcompetitie. Dit was opnieuw een competitie over 22 wedstrijden, de eerste zes ploegen speelden daarna voor de titel. De overige zes speelden samen met de eerste zes tweedeklassers in twee groepen voor de promotie. Fresh Air behaalde zijn derde landstitel. Nieuwkomers waren Fresh Air en Sint Truiden. Dankzij sponsoring kon men betere Amerikaanse spelers aantrekken en bepalend worden in de competitie, voorbeeld is Fresh Air dat als nieuwkomer de titel veroverde.

Fusie
Fresh Air Helmet fuseerde met Royal Molenbeek tot Royal Fresh Air Molenbeek.

Naamswijziging
Racing Antwerp werd Antwerpse BBC

Eindstand

Titelreeks

 Promotiereeks A

 Promotiereeks B

Belgische basketbalcompetitie